De Belgische Supercup van het seizoen 2013/14 werd georganiseerd op zondag 20 juli 2014 in het Constant Vanden Stockstadion. Landskampioen RSC Anderlecht nam het op tegen bekerwinnaar KSC Lokeren. De wedstrijd was een heruitgave van de supercup van 2012. Anderlecht won het duel met 2-1.

Wedstrijddetails

Supercup voetbal België
Supercup voetbal in 2014
Voetbalwedstrijd in Brussel
Sportevenement in Anderlecht